Der DUB-Pokal 2008/09 war die zweite Spielzeit um den Pokal des deutschen Unihockey-Bundes. Er wurde vom 20. September 2008 bis zum 17. Mai 2009 ausgetragen. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im Rahmen eines Final Fours, das in Leipzig stattfand, ausgetragen.

1./2. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Final Four 
Das Final Four fand am 16. und 17. Mai 2009 in der Ernst-Grube-Halle in Leipzig statt.

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 unihockey-portal.de: DUB-Pokal Saison 2008/2009 Ergebnisse

Unihockey 2008
Unihockey 2009

Männerunihockeywettbewerb
Sportsaison 2008/09